Левиновский:

 Братья Левиновские:
 Левиновский, Анатолий Яковлевич (1918—2001) — художественный руководитель Саратовской филармонии.
 Левиновский, Владимир Яковлевич (1926—2022) — театральный режиссёр, театровед и импресарио.
 Левиновский, Николай Яковлевич (род. 1944) — джазмен, композитор и пианист, музыковед.
 Левиновский, Юрий Константинович (1933—2008) — художник почтовых марок и конвертов.

См. также 
 Левин